Otto VI Mały, niem. Otto VI. der Kleine (ur. ok. 1255, zm. 6 lipca 1303 w Lehnin) – margrabia brandenburski na Salzwedel (wraz z braćmi) od 1267 do 1286 z dynastii askańskiej.

Był czwartym synem margrabiego z Salzwedel Ottona III Pobożnego i jego żony Bożeny, córki króla Czech Wacława I. Po śmierci ojca w 1267 wraz ze starszymi braćmi Janem III (wkrótce zmarłym), Ottonem V Długim i Albrechtem III objął rządy w odziedziczonej części Brandenburgii. Tytuł margrabiowski bracia dzielili także z trzema kuzynami ze Stendal.

W 1279 poślubił Jadwigę z rodu Habsburgów, córkę króla niemieckiego Rudolfa I (było to jednym z elementów układu zawartego z Rudolfem przez jego brata Ottona V, który został wówczas regentem królestwa czeskiego). W 1286 Otto zrezygnował z dziedzictwa politycznego i związku małżeńskiego wstępując do zakonu templariuszy, później przeniósł się do cystersów.

Linki zewnętrzne 
 

Dynastia askańska
Niemieccy cystersi
Władcy Brandenburgii
Zmarli w 1303
Biogramy templariuszy
Cystersi (biografie)